Torasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Torasaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Torasaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar